Rosenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rosenbauer (* 1955), deutscher Liedermacher, Musiker und Autor

 Georg Rosenbauer (* 1941), deutscher Politiker (CSU)
 Gregor Rosenbauer (1890–1966), deutscher Architekt, Grafiker, Kunstpädagoge und Mitglied des Deutschen Werkbundes
 Hansjürgen Rosenbauer (* 1941), deutscher Journalist
 Heinz Rosenbauer (1938–2010), deutscher Jurist und Politiker (CSU)
 Heinz Rosenbauer (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler
 Helmut Rosenbauer (1936–2016), deutscher Astrophysiker
 Josef Rosenbauer (* 1966), deutscher Politiker (CDU)
 Konrad Rosenbauer (1856–1909), österreichisch-ungarischer Unternehmer
 Judith Rosenbauer (* um 1945), deutsch-amerikanische Schauspielerin und Regisseurin
 Matthias Rosenbauer (* 1970), deutscher Jazzmusiker
 Roland Rosenbauer (* 1956), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Stefan Rosenbauer (1896–1967), deutscher Fechter und Fotograf

Rosenbauer steht außerdem für:
 Rosenbauer (Unternehmen), ein Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen und -ausrüstung
 Milwaukee Automobile and Brass Specialty Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit den Markennamen Milwaukee und Rosenbauer